Bickenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Bickenbach (Bergstraße), Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen 
 Bickenbach (Hunsrück), Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz 
 Bickenbach (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Bickenbach (Baybach), linker Zufluss des Baybachs nordwestlich von Bickenbach, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz 
 Bickenbach (Lorscheider Bach), linker Zufluss des Lorscheider Bachs im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Bickenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Bickenbach (* 1972), deutscher Jurist
 Hellmuth Bickenbach (1902–1964), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Jörg Bickenbach (* 1940), deutscher Jurist und Staatssekretär
 Markward II. von Bickenbach (* vor 1245; † nach 1288), Fürstabt des Klosters Fulda
 Matthias Bickenbach (* 1963), deutscher Germanist
 Otto Bickenbach (1901–1971), deutscher Internist und Professor an der Reichsuniversität Straßburg
 Werner Bickenbach (1900–1974), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer

Bickenbach steht außerdem für:
 Bickenbach (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus Bickenbach in Hessen

Siehe auch:
 Pickenbach
 Beckenbach